Osoby o tym nazwisku:
 James Rallison – amerykański artysta, animator i youtuber
 Janette Rallison – amerykańska pisarka